

Persone 
 Georg Raphael Donner – scultore e prete austriaco
 Hans Donner – designer, artista e grafico tedesco naturalizzato brasiliano
 Jan Hein Donner – scacchista e scrittore olandese
 Richard Donner – regista e produttore cinematografico statunitense
 Robert Donner – attore statunitense

Altro 
 Donner – film di animazione del 2001 diretto da Tony Stutterheim
 Donner – serie di computer analogici di seconda generazione
 Incidente del Donner Pass – incidente ferroviario del 1952
 Spedizione Donner – spedizione di pionieri in California

Altri progetti